Wide Sargasso Sea:

 «Антуанетта» (; в дословном переводе «Широкое Саргассово море» или «Безбрежное Саргассово море») — роман Джин Рис, а также его экранизации:  
 «Безбрежное Саргассово море» () — фильм 1993 г.
 «Широкое Саргассово море» () — фильм 2006 г.